
Ullstein:
 Ullstein-Verlag, tyskt förlag, grundat av Leopold Ullstein
 Ullstein Bücher
 Ullsteinhaus
 Ullsteinstraße, gata och tunnelbanestation i Berlin

Efternamn 
 Franz Ullstein, "R. G. Waldeck" (1868–1945), tysk förläggare, son till Leopold Ullstein 
 Hans Ullstein (1859–1935), tysk förläggare, son till Leopold Ullstein
 Heinz Ullstein (1893–1973), tysk skådespelare, regissör och ansvarig utgivare 
 Hermann Ullstein (1875–1943), tysk förläggare, son till Leopold Ullstein 
 Karl Ullstein (1893–1964), tysk förläggare, son till Hans Ullstein
 Leopold Ullstein (1826–1899), tysk-judisk publicist
 Louis-Ferdinand Ullstein (1863–1933), tysk förläggare, son till Leopold Ullstein 
 Rudolf Ullstein (1874–1964),tysk förläggare, son till Leopold Ullstein 
 Ferdinand Eduard Ullstein (1862–1912), tysk papperstillverkare (Papiergroßhandlung H.H. Ullstein, i Leipzig); brorson till Leopold Ullstein

Se även 
 Ulstein, norsk kommun
 Ullsten, svenskt efternamn

Referenser

Noter 

Judiska efternamn
Jiddisch-efternamn
Tyska efternamn
Judiska släkter
Tyska släkter